Кэти-Скарлетт О’Хара Гамильтон Кеннеди Батлер () — главное действующее лицо романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром», написанного в 1936 году, один из наиболее известных женских образов американской литературы, ставший символом предприимчивости, темперамента и умения выживать.

Биография 
Родилась в 1845 году, то есть в начале романа ей 16 лет, а в конце — 28. Наполовину ирландка (по отцовской линии), наполовину американка французских кровей (по материнской линии). Является типичной южной красавицей.

В оригинальном романе

Семья 
 отец — Джералд О’Хара
 мать — Эллин О’Хара, урождённая Робийяр
 сёстры и братья:
 Сьюлин (Сьюзен-Элинор)
 Кэррин (Кэролайн-Айрин)
 три брата, крещёных Джералдами и скончавшихся в младенчестве
 Браки и потомство:
 1-й муж — Чарльз Гамильтон. Их сын:
 Уэйд Хэмптон Гамильтон
 2-й муж — Фрэнк Кеннеди. Их дочь:
 Элла-Лорина Кеннеди
 3-й муж — Ретт Батлер. Их дети:
 Юджиния-Виктория Батлер (Бонни Блу); погибла в возрасте четырёх лет
 Кэти Колум О’Хара Батлер (Китти-Кэт) (из романа Александры Рипли «Скарлетт»)

Список произведений

Книги 
 1936: «Унесённые ветром». Автор — Маргарет Митчелл.

Продолжения 
 1991: «Скарлетт». Автор — Александра Рипли. Роман-сиквел, рассказывающий о следующем этапе семейной жизни Скарлетт и Ретта Батлера в Чарльстоне и Ирландии.
 2007: «Ретт Батлер» (Rhett Butler’s People). Автор — Дональд МакКэйг. Роман написан от лица Ретта Батлера, охватывает события его жизни начиная с 21-летнего возраста, дуэли и изгнания из Чарльстона и включает события канонического романа.
2014: «Путешествие Руфи». Автор — Дональд МакКэйг. Роман-приквел. Главными персонажами являются Мамушка и бабушка Скарлетт Соланж. Скарлетт появляется лишь в конце романа.

 2001: «The Wind Done Gone». Автор — Элис Рэндол. Роман, описывающий события «Унесённых ветром» с точки зрения чернокожих рабов. Гл. действующее лицо и рассказчик — Синара, рабыня и внебрачная сестра Скарлетт.
 «Ретт Батлер». Автор — Джулия Хилпатрик. Продолжение романа «Скарлетт». Первая часть книги фактически заимствована из любовного романа Даниэлы Стил «Большей любви не бывает».
 «Детство Скарлетт». Автор — Мюриэл Митчелл. Приквел. История жизни Скарлетт в возрасте до 16 лет.
 «Мы назовём её Скарлетт» Автор — Джулия Хилпатрик. Приквел. История жизни Эллин, — матери Скарлетт, до замужества.
 «Последняя любовь Скарлетт» Автор — Джулия Хилпатрик. Последние годы жизни Скарлетт с мужем Реттом.
 «Тайна Скарлетт О'Хара» Автор — Мэри Рэдклифф. Роман-повествование о тех днях жизни Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера, когда они ещё не знали друг друга.
 «Тайна Ретта Батлера» Автор — Мэри Рэдклифф. Сюжетная предыстория знаменитой саги «Унесённые ветром» (приключения Ретта Батлера в поисках своего богатства и счастья, а также много тайн из детской и юношеской жизни Скарлетт О’Хара).
 «Сын Ретта» Автор — Джулия Хилпатрик. Жизнь Скарлетт и Ретта продолжается в их детях. Им выпала доля жить в гуще событий начала XX столетия.

Фильмы 
 1939: «Унесённые ветром». Исполнительница гл. роли — Вивьен Ли. Экранизация одноимённого романа.
 1994: «Скарлетт». Исполнительница гл. роли — Джоанн Уолли (тогда Джоан Уолли-Килмер; в тот период она была замужем за актёром Вэлом Килмером). Экранизация одноимённого романа-сиквела.

Мюзикл 
 1972:  — малоуспешный японский мюзикл  на основе главного романа.
 2003: «Унесённые ветром» (франц.: Autant En Emporte Le Vent) — популярный французский мюзикл. Роль Скарлетт исполнила Лаура Пресгурсвик.

Примечания

Ссылки 
 * содержание романа «Унесённые ветром»
 Характеристика литературного персонажа

Вымышленные женщины
Вымышленные женщины-убийцы
Унесённые ветром